Константин Александрович Введенский (1851 — не ранее 1893) — русский .

Биография 
Родился в 1851 году. Начальное образование получил в Виленской первой гимназии, а затем до 1872 года учился в Строительном училище.

Окончив училище по первому разряду с присвоением звания помощника архитектора, поступил на службу младшим инженером Гродненской губернской коллегии. В то же время до 1875 года он был городским архитектором в Брест-Литовске. С 1875 года он последовательно занимал должности младшего архитектора Подольского строительного управления, епархиального архитектора (с 1877 года), архангельского губернского инженера (с 1880 года) и Минского губернского инженера (1886—1892).

Проекты 
 1872—1875
 мост через реку Лесную
 церковь в селе Новый-Берозов
 реконструкция Крестовоздвиженской церкви в Хомске (не сохранилась)
 реконструкция Покровского храма в селе Буховичи
 церковь Косьмы и Дамиана в Рыболах
 Михайловская церковь в Гутове (не сохранилась)
 1875—1880
 мосты через рек: Южный Буг, Мурафа, Русава
 архиерейский дом с церковью в г. Каменец-Подольский.
 мост с плотинами через Южный Буг в Виннице.
 гостевой дом в Виннице
 1880—1886
 реконструкция здания бывшего кадетского училища под помещение госпиталя в Архангельске
 плотина в Архангельске
 два кирпичных двухэтажных корпуса в Соловецком монастыре
 мосты через Ёмцу и Курополку в Холмогорском уезде
 1886—1892
 реконструкция городской тюрьмы в Минске
 строительство  в Минске (по готовому проекту)
 здание Минского реального училища

Литература 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского строительного училища